Luis de la Cerda puede hacer referencia a:

 Luis de la Cerda (1291-1348), llamado Luis de España, almirante de Francia;
 Luis de la Cerda y Mendoza ( - 1447), III conde de Medinaceli;
 Luis de la Cerda y Albornoz (siglo XV), señor de Villoria;
 Luis de la Cerda y Rojas (- 1469), hijo del anterior;
 Luis de la Cerda y de la Vega (ca. 1442-1501), I duque de Medinaceli;
 Juan Luis de la Cerda (1558-1643), jesuita y humanista español;
 Luis Mexía de la Cerda (1560-1635), jurista y dramaturgo español;
 Luis Francisco de la Cerda (1660-1711), IX duque de Medinaceli.